Jaffna (stad); een stad in het uiterste noorden van Sri Lanka
Jaffna (district); een district in het uiterste noorden van Sri Lanka
Jaffna (schiereiland); een schiereiland
Fort Jaffna; een op het schiereiland gelegen versterking
Jaffna (koninkrijk); een voormalig koninkrijk